

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
10 reti
 Darko Pančev

6 reti
 Bent Christensen

5 reti
 Colin Clarke

4 reti
 Flemming Povlsen

2 reti

 Michael Laudrup

 Robert Prosinečki

 Dejan Savićević

1 rete

 Leopold Lainer
 Andreas Ogris
 Ernst Ogris
 Heimo Pfeifenberger
 Michael Streiter
 Arnold Wetl
 Jan Bartram
 Kim Christofte
 Lars Elstrup
 Frank Pingel

 Kim Vilfort
 Allan Mørkøre
 Torkil Nielsen
 Kári Reynheim
 Kingsley Black
 Iain Dowie
 Colin Hill
 Alan McDonald
 Gerry Taggart
 Kevin Wilson

 Mehmed Baždarević
 Dragiša Binić
 Zvonimir Boban
 Robert Jarni
 Vladimir Jugović
 Srečko Katanec
 Vladan Lukić
 Ilija Najdoski
 Davor Šuker
 Zoran Vulić

autoreti
 Peter Artner (in favore della Danimarca)

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio
 Campionato europeo di calcio 1992
Guerre jugoslave

Collegamenti esterni 

 

 Q